Влади́мир Железня́к:
 Железняк, Владимир Николаевич (род. 1951) — российский философ, профессор ПГНИУ и ПНИПУ.
 Железняк, Владимир Степанович (1904—1984) — советский писатель, музейный работник, искусствовед.